Gland se poate referi la:

Biologie 
 Gland - porțiunea terminală a clitorisului și a penisului.
 Glandul clitorisului
 Glandul penisului

Toponime 
 Gland - municipiu în cantonul Vaud, Elveția.
 Gland  - comună în departamentul Aisne, Franța.
 Gland - comună în departamentul Yonne, Franța.

Hidronime 
 Gland - curs de apă din Franța, afluent al râului Doubs.
 Gland - curs de apă din Franța, afluent al râului Oise.
 Gland - curs de apă din Franța, afluent al râului Ron.

Pagini de dezambiguizare referitoare la denumiri geografice